Музей Соломона Гуггенгайма (Нью-Йорк)
 Музей Соломона Гуггенгайма (Більбао)